Brice ist der Familienname folgender Personen:

 Andžela Brice (* 1970), lettische Biathletin
 Anete Brice (* 1991), lettische Biathletin und Skilangläuferin
 Calvin S. Brice (1845–1898), US-amerikanischer Politiker der Demokratischen Partei
 Diana Rasimovičiūtė-Brice (* 1984), litauische Biathletin
 Etienne-Gabriel Brice (1697–1755) (BBKL)
 Fanny Brice (1891–1951), US-amerikanische Komikerin, Sängerin, und Schauspielerin
 James Brice (1746–1801), US-amerikanischer Politiker (Maryland)
 Lauren Brice (1962–2015), US-amerikanische Pornodarstellerin
 Lee Brice (* 1979), US-amerikanischer Countryrocksänger
 Liz May Brice (* 1975), britische Schauspielerin
 Olie Brice (* 1981), britischer Jazz- und Improvisationsmusiker
 Pierre Brice (1929–2015), französischer Schauspieler
 Percy Brice (1923–2020), US-amerikanischer Jazz-Schlagzeuger
 Rachel Brice (* 1972), US-amerikanische Tänzerin und Choreografin
 Russell Brice (* 1952), neuseeländische Bergsteiger
 Sian Brice (* 1969), britische Triathletin
 Tom Brice (* 1981), australischer Baseballspieler
 William Charles Brice (1921–2007), britischer Geograf

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Brice (Alabama)
 Brice (Arkansas)
 Brice (Georgia)
 Brice (Indiana)
 Brice (Maryland)
 Brice (Michigan)
 Brice (North Carolina)
 Brice (Ohio)
 Brice (Texas)
 Brice Lane Colonia (Texas)
 Brice Prairie (Wisconsin)
 Brice Village (Pennsylvania)

im NRHP gelistete Objekte:
 Brice Apartments, in Kalispell, Montana, ID-Nr. 94000875
 Brice House, in Annapolis, Maryland, ID-Nr. 70000259
 Dr. Walter Brice House and Office, in Winnsboro, South Carolina, ID-Nr. 84000594
 Orlando Brice House, in Eau Claire, Wisconsin, ID-Nr. 83003376

Siehe auch:
 Mount Brice, Berg im Ellsworthland, Antarktika
 St-Brice (Saint-Bris-des-Bois), Kirche in Saint-Bris-des-Bois, Frankreich
 Bries
 Bryce
 Price